Делаван има више значења:
 Делаван (Илиноис)
 Делаван (Висконсин)
 Делаван (Минесота)